Алексей Иванович Кудашев — советский издательский работник, заслуженный работник культуры РСФСР (1974). До 1975 года занимал должность главного редактора издательства «Недра». Наиболее известен своим научно-фантастически романом «Ледяной остров», выдержавшим два издания.

Библиография 

 1955 — роман «Ледяной остров».

Примечания 

Писатели-фантасты СССР
Главные редакторы России
Писатели-фантасты России